Идей:

 Идей () — аэропорт на острове Идей, Оркнейские острова, Шотландия.
  () — имя нескольких мифических персонажей.
 Идей () — остров в Оркнейском архипелаге возле северного побережья Шотландии.
 (30705) Идей — троянский астероид Юпитера.